Nurkkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nurkkasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Nurkkasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar